El término privado se refiere, en general, a lo relativo a un individuo en contraposición a lo público o estatal.

Conceptos 
 Empresa privada
 Iniciativa privada
 Propiedad privada
 Colección privada
 Educación privada
 Colegio privado
 Universidad privada
 Equipo privado (automovilismo).
 Sector privado
 Vida privada
 Historia de la vida privada
 Privado, persona que goza de la confianza y trato de favor del rey; sinónimos: valido o favorito de un rey.